Nezdice est un toponyme qui peut désigner :

Nezdice, une commune du district de Plzeň-Sud (district de Klatovy jusqu'en 2006), dans la région de Plzeň ;
 Nezdice na Šumavě, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.